Чебаковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чебаковский сельсовет — в Макушинском районе Курганской области.
 Чебаковский сельсовет — в Северном районе Новосибирской области.